Conte Grande – soprannome di Amedeo V di Savoia
Conte Grande – nave italiana